Кубинцы — основное население Кубы. Общая численность — 11,451,652 чел. В США живут 1 млн чел., в Канаде — 10 тыс., в Испании — 20 тыс. Верующие — преимущественно католики, реже встречаются протестанты и приверженцы африканских синкретических культов.

Язык — кубинский вариант испанского, романской группы.

Этногенез 
Кубинцы — народ смешанного происхождения. К моменту появления здесь испанцев, Кубу населяли племена сибонеев, индейцев аравакской группы и других, гуанаханабеев, переселившихся с Гаити. В результате испанской колонизации индейцы в большинстве были истреблены. Затем сюда ввозили рабов из Африки (в основном йоруба, ашанти, эве, конго). Их потомки составляют 40 %. Кроме этого нацию сформировали мулаты, метисы, выходцы из Европы. Креолами здесь называют белых уроженцев Кубы. Негра, не овладевшего испанским, прежде называли босаль. Из Испании сюда ехали в основном галисийцы, кастильцы, наваррцы, каталонцы. Их всех вместе называют гальего (галисийцами). С конца XVIII в. сюда прибыл также большой поток французов с Гаити и Луизианы, итальянцев и индейцев из Мексики.

По переписи 1827 года на острове проживали 704 487 человек: 311 000 белых, 106 000 свободных негров, 286 000 негров-рабов, 1487 мулатов.

По переписи 1842 года на острове жили 1 037 624 человека: 448 291 белый, 152 838 свободных негров, 436 495 негров-рабов. Из этих цифр видно, что число негров-рабов в 1820-е — 1840-е годы быстро росло.

3 июня 1847 года на остров были ввезены первые 200 китайцев.

По состоянию на 1958 год, численность населения Кубы составляла 6466 тыс. чел..

Хозяйство и культура 
С 1898 г. Куба перестала быть колонией Испании. Первоначально её экономика базировалась на производстве сахарного тростника и экспорте сахара. Постепенно развилась многоотраслевая экономика. Кроме сахарного тростника выращивается рис, табак, плодовые культуры. Сформировались рабочий класс и интеллигенция.

2/3 населения — горожане. Первоначальная планировка городов — испанского типа. В архитектуре господствовал стиль барокко. С 20 в. началась многоэтажная застройка. Крестьянский дом (боно) имеет столбовую конструкцию, стены из пальмовых досок, двух- или четырёхскатную крышу из пальмовых листьев. Пол — земляной, перед входом — навес на столбах. Старые формы жилища вытесняются.

Городская одежда — южноевропейского типа. Крестьянский костюм — свободная рубаха навыпуск, штаны, широкополая соломенная шляпа, у женщин — ситцевая юбка, блуза, цветной платок на плечах.

Пища — в основе — блюда из риса и фасоли, которые готовятся отдельно и вместе. Примеры: «морос и кристианос» — рис с чёрной фасолью, ахиако — густая похлёбка с мясом, кукурузой, овощами, травами и специями. На побережье широко идут в пищу рыба, моллюски, черепахи, крабы и др. продукты моря.

В народном творчестве сочетаются элементы испанской и африканской культур, прежде всего в музыке и танцах. Любимое развлечение — карнавалы (лас компарсас). Популярны петушиные бои, игры с мячом.

Перепись населения Кубы 2002 года 
В 2002 году была проведена перепись населения.
Населения по региону

Примечания

Литература и источники 
 Публикации
 Народы Америки, том 2, ред. А. В. Ефимовой и С. А. Токаревой, М.,1959.
 Кубинцы // Латинская Америка: энциклопедический справочник (в 2-х тт.) / гл. ред. В. В. Вольский. том 2. М., «Советская энциклопедия», 1982. стр. 108 
 Дридзо А. Д. Кубинцы // Народы и религии мира, под ред. В. А. Тишкова. М.,1998.

 Фильмы
 документальный фильм "Кубинцы в Перу. Два года спустя" (Куба, 1982)

См. также 
 Американцы кубинского происхождения
 Испанцы

Ссылки 
 Статистика Кубы и родственные публикации 
 Статистика Кубы
 CIA The World Fact Book Cuba
 Oficina Nacional de Estadísticas.Cuba
 Языки Кубы на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)

Население по странам
Население Кубы
Латиноамериканские народы
Романские народы
Народы Вест-Индии